Hierba del carpintero puede referirse a:
El nombre común de la planta Achillea millefolium.
El nombre común de la planta Prunella vulgaris.